Luis Alfredo López (voetballer), Hondurees voetballer
Luis Alfredo López (wielrenner), Colombiaans wielrenner